Вінок — головний убір з листя, бадилля, гілок і квітів.
 Лавровий вінок
 Український вінок
 Вінок — поезія, яка складається із пов'язаних між собою віршів, що написані твердою формою й сама по собі також є твердою формою
 Вінок сонетів — поетична форма, утворена з 15 сонетів
 Вінок — озеро в с. Велимче Ратнівського району Волинської області.
 «Вінок» — поетична збірка Максима Богдановича
 «Вінок русинам на обжинки» — літературно-науковий альманах
 «Віночок для підкарпатських діточок» — дитячий журнал, що виходив в Ужгороді в 1920—1924 рр.

Див. також 
 Вінець
 Віночок — частина квітки
 Бурелет